Брани́ца () — село, расположенное на территории Бобровицкого района Черниговской области (Украина)

Этимология названия 

Про происхождение названия села достоверных данных нет, но, как считают краеведы, есть ряд версий. Первая: село ранее принадлежало помещикам Браницким. Вторая: в основе названия лежит древнерусское слово брань — бой, война. Третья: времён Киевской Руси каждое поселение платило дань киевскому князю, одни поставляли продукты пчеловодства, мех, а жители Браницы платили полонянками () (молодыми красивыми девушками, которыми славилась, полесская земля).

Браница — село, центр сельского Совета. Расположена в 10 км от районного центра и в 7 км от железнодорожной станции Бобровицы.

Браница основана в 1155 г. В годы Великой Отечественной войны защищали Родину 950 местных жителей, из них 238 награждены орденами и медалями, 370 пали смертью храбрых на полях сражений.

Примечания

Ссылки и источники 

 КВКФ, 2007 г.
 ГНПП Картография, 2008 г.
"История городов и сел Украинской ССР", Том "Черниговская область", стр. 210

 

Населённые пункты Бобровицкого района